Armada puede hacer referencia a:

Instituciones 
 Armada, también llamada marina, la institución bélica encargada de la defensa de un país por mar.
 Armada Argentina
 Armada Bolivariana
 Armada Boliviana
 Armada de Chile
 Armada de la República de Colombia
 Armada del Ecuador
 Armada Española
 Armada de los Estados Unidos
 Armada de los Estados Confederados
 Armada de México
 Armada Nacional del Uruguay

Lugares 
 Armada, villa en Míchigan, Estados Unidos.
Municipio de Armada, municipio en Nebraska, Estados Unidos.
 Armada, localidad en el municipio de Boñar, provincia de León, Castilla y León, España.
 Armada, localidad en la parroquia del Bealo, municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia, España.

Personas 

 Adam Lindgren (1993), conocido como Armada, jugador profesional de videojuegos sueco.

 Alfonso Armada (1920-2013), militar español.
 Alfonso Armada (escritor), escritor español.

Entretenimiento 
 Armada (novela), novela de 2015 de Ernest Cline.
Armada Music, sello discográfico neerlandés.
Transformers: Armada, una serie de animé
Armada (videojuego), un videojuego de Sega Dreamcast.
Star Trek: Armada, un videojuego para PC basado en Star Trek: The Next Generation.

Otros usos 

 Armada Invencible, una flota de invasión hispánica contra Inglaterra.
 Armada (empresa), una empresa fabricante de insumos para nieve.

Armada (grupo), un grupo musical indonesio.
Armada Rijeka, grupo de fanáticos que apoyan al HNK Rijeka.
Nissan Armada, un SUV
Compaq Armada, un modelo de computadora.

Enlaces externos